Percy Lake kan syfta på följande:

 Percy Lake (militär) (1855–1940), engelsk militär
 Percy Lake, Ontario, sjö i Kanada